Bunodera är ett släkte av plattmaskar. Bunodera ingår i familjen Allocreadiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Bunodera